Lubahn steht für:
 den deutschen Namen der Stadt Lubāna in Lettland
 den deutschen Namen der Ortschaft Lubań in der Gemeinde Nowa Karczma in Polen

Lubahn ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Lubahn (1879–1969), deutscher Bodenreformer